Franz Meußdoerffer ist der Name folgender Personen:

* Franz Meußdoerffer (1886–1918), deutscher Jurist und Fabrikdirektor
 Franz Meußdoerffer (Biochemiker) (1949–2019), deutscher Biochemiker
 Franz Erich Meußdoerffer (1918–2004), deutscher Unternehmer